Bosanci je název více míst:

 Bosanci (Bosiljevo) – část chorvatské opčiny Bosiljevo v Karlovacké župě
 Bosanci (župa Suceava) – rumunská obec v župě  Suceava